José Luís Mato Sanmartín dit Joselu, footballeur espagnol né en 1990.
 José Luis Moreno Barroso dit Joselu, footballeur espagnol né en 1991.

Homonymie de pseudonyme